Гунар(с) Приеде (, 17 марта 1928 — 22 декабря 2000) — советский латвийский драматург и общественный деятель. Народный писатель Латвийской ССР (1988). Почётный член Латвийской академии наук (1995).

Биография 
Родился 17 марта 1928 года в Риге, в семье государственного чиновника Рейнхолда Приеде.

Окончил Вентспилсскую среднюю школу и архитектурное отделение инженерно-строительного факультета Латвийского государственного университета (1953). Работал научным секретарём в Архитектурно-строительном институте Академии Наук Латвийской ССР (1953—1955), педагогом Рижского сельскохозяйственного техникума (1955—1957) и педагогом Рижского строительного техникума (1957—1956).

Был консультантом по драматургии в Союзе писателей Латвийской ССР (1958—1960), членом и руководителем сценарного отдела Рижской киностудии (1960—1964), художественным экспертом и членом репертуарной комиссии Министерства культуры Латвийской ССР (1964—1965), 1-м секретарём правления Союза кинематографистов Латвийской ССР (1965—1968), секретарём (1972—1974) и 1-м секретарём (1974—1984) правления Союза писателей Латвийской ССР, членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям в области науки и искусства при Совете Министров СССР (1975—1989), председателем Латвийского комитета Братского кладбища (с 1989). Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва.

Ушёл из жизни 22 декабря 2000 года, похоронен на городском кладбище в Лиелварде.

Творчество 
Первой публикацией стала театральная рецензия в газете «Literatūra un Māksla» (1949). Начиная со своей новаторской дебютной пьесы «Лето младшего брата», поставленной в 1956 году режиссёром Петерисом Петерсоном на сцене Художественного театра имени Я. Райниса, отдавал предпочтение молодёжной аудитории. Помимо драматургии, был автором книг «Ko mums te būs mācīties?», «Arhitekts Vilhelms Bokslavs un Rīga» и дневника «Mans 1984. gads». Был автором сценария фильмов Рижской киностудии «Верба серая цветёт», «Под землёй», «Ты нужен», «Дышите глубже».

Признание и награды 
 Государственная премия Латвийской ССР в области литературы (1959)
 Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1976)
 Литературная премия им. А. Упита (1982)
 Народный писатель Латвийской ССР (1988)
 Кавалер Ордена Трёх Звезд IV степени (1995)

Сочинения

Драматургия 

 «Лето младшего брата» (, 1955)
 «Хотя и осень» (, 1956)
 «Девушка Нормунда» ( (1958)
 «Первый бал Вики» (, 1960)
 «Мик и Дзилна» (, 1963)
 «Твоё доброе имя» (, 1965)
 «По дороге китов» (, 1965)
 «Тринадцатая» (, 1966)
 «Запах грибов» (, 1967)
 «Офелия и её внуки» (, 1971)
 «Костёр внизу у станции» (, 1972)
 «Голубая» («», 1972)
 «Песня сороки» (, 1978)
 «Знаем ли мы его?» (, 1980)
 «Учебная тревога» (, 1980)
 «Разъярённый червь» (, 1983)
 «Филиал» (, 1983)
 «Центрифуга» (, 1985)
 «Заснеженные горы» (, 1986)

Изданные сборники 
 Семь пьес (, 1968)
 Пять пьес (, 1973)
 Сельские пьесы (, 1983)
 Bībers G. Gunāra Priedes dramaturģija. — R., 1978
 Šapiro Ā. Starp-brīdis. — Rīga, 1991

Примечания

Литература 
 Bībers G. Gunāra Priedes dramaturģija. — R., 1978
 Šapiro Ā. Starp-brīdis. — Rīga, 1991

Ссылки 
 Биография Гунара Приеде

Писатели по алфавиту
Писатели Латвии
Народные писатели Латвийской ССР
Выпускники Латвийского университета
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва
Похороненные в Лиелварде